

Geografia 
  Dég – comune ungherese

Codici 
 deg – codice ISO 639-3 della lingua degema

Altro 
 deg – grado (degree in inglese)
 DEG – abbreviazione di dietilenglicole